Bread — рок-н-ролл гурт зі США, утворений 1969 року у Лос-Анджелесі.
 BREAD — це шаблон дії контролера, який використовується для зіставлення дій.